Puchar Świata w biathlonie 2021/2022 – 45. edycja zawodów o Puchar Świata w tej dyscyplinie sportu. Sezon rozpoczął się zawodami w biegu indywidualnym 27 listopada w szwedzkim Östersund. Starty zakończyły się biegami masowymi 20 marca w Oslo.

W dniach 5-19 lutego 2022 roku zostały rozegrane Igrzyska Olimpijskie. Wyniki z zawodów olimpijskich nie były zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata.

Tytułów sprzed roku bronili Norwegowie Tiril Eckhoff oraz Johannes Thingnes Bø.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę przed zawodami w Kontiolahti do końca sezonu wykluczeni z rywalizacji w Pucharze Świata zostali reprezentacji Rosji i Białorusi.

Kalendarz zawodów 
.

  Östersund (26–28 listopada 2021)
  Östersund (29 listopada–5 grudnia 2021)
  Hochfilzen (10–12 grudnia 2021)
  Le Grand-Bornand (16–19 grudnia 2021)
  Oberhof (6–9 stycznia 2022)
  Ruhpolding (12–16 stycznia 2022)
  Rasen-Antholz (20–23 stycznia 2022)
  Pekin (5–19 lutego 2022, igrzyska olimpijskie, nie wliczane do PŚ)
  Kontiolahti (3–6 marca 2022)
  Otepää (10–13 marca 2022)
  Oslo/Holmenkollen (17–20 marca 2022)

Kalendarz

Mężczyźni

Kobiety

Miksty

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki Polaków

Indywidualne 
Kobiety

Mężczyźni

Drużynowe 
Kobiety

Mężczyźni

Sztafety mieszane

Pojedyncze sztafety mieszane

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Program zawodów na stronie IBU 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022